Oud Annerveen
 Nieuw Annerveen
 Annerveen (waterschap)